Anna van Glymes van Bergen (1492-1541)
 Anna van Glymes van Bergen (1525-1563)